ITGB8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 769 амінокислот, а молекулярна маса — 85 632.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Інтегрини